Falgoux ist der Familienname folgender Personen:

 Étienne Falgoux (* 1993), französischer Rugby-Union-Spieler
 Rémy Falgoux (* 1996), französischer Skirennläufer

Siehe auch:

 Le Falgoux, französische Gemeinde